Emiliano Zapata est un nom de personne notamment porté par :
Emiliano Zapata (1879-1919), personnalité de la révolution mexicaine ;
  (né en 1986), footballeur argentin.

  (Emiliano Zapata), film de Felipe Cazals sorti en 1970.

 , municipalité de l'État d'Hidalgo ;
 , municipalité de l'État de Jalisco ;
 Emiliano Zapata, municipalité de l'État de Morelos ;
 Emiliano Zapata, municipalité de l'État de Tabasco ;
 , municipalité de l'État de Tlaxcala ;
 , municipalité de l'État de Veracruz.

Homonymie de personnes